Le terme « malheur » peut désigner : 
 le contraire de bonheur : un ensemble de situations vécues comme désagréables, douloureuses, dramatiques, voire tragiques ;
 Malheur, une nouvelle de 1886

Toponyme et hydronyme

Comté de Malheur
 Rivière Malheur
 Butte Malheur
 Forêt nationale de Malheur

(Île de La Réunion) 
 Ravine à Malheur
 Îlet à Malheur
 Bassin Malheur

Autre 
 Chevalier Malheur
 "das Malheur": Terme allemand, dérivé du mot français, désignant une maladresse ou une petite mésaventure

Voir aussi
 Bonheur
 
 

Homonymie d'hydronyme